Francesc Carbonell i Bravo, químic català (1768-1836).
 Francesc Carbonell Font, químic català (1792-1854).
 Francesc Carbonell i Solés, metge català (1873-1910).